Leibowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Jeschajahu Leibowitz (1903–1994), israelischer Naturwissenschaftler, Mediziner und Religionsphilosoph
 Jonathan Stuart Leibowitz, Geburtsname von Jon Stewart (* 1962)
 Joshua O. Leibowitz (1895–1993), Mediziner und Medizinhistoriker
 Nechama Leibowitz (1905–1997), israelische Bibelwissenschaftlerin
 René Leibowitz (1913–1972), französischer Dirigent und Komponist

Leibowitz steht auch für:
 Isaac Edward Leibowitz, Name der Titelfigur im Roman Lobgesang auf Leibowitz von Walter M. Miller, Jr.

Siehe auch:
 Lebowitz
 Leibovitz
 Liebowitz